Rautasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rautasaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Rautasaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar